L'attente peut désigner : 

 L'attente, notion de marketing
 L'attente, notion de psychologie
 Théorie des attentes

Musique 
 L'Attente, album de Daniel Mille sorti en 2009 ;
 L'Attente, album de Johnny Hallyday sorti en 2012.
 L'Attente, chanson de Johnny Hallyday, elle donne son titre à l'album.

Littérature 
 L'Attente, nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883 ;
 L'Attente, roman de Joseph Conrad publié en 1925.

Théâtre 
 L'attesa, pièce de Beniamino Joppolo écrite en 1960.

Cinéma 
 Attente, film de Rashid Masharawi sorti en 2005 ;
 L'Attente (L'attesa), film de Piero Messina sorti en 2015.